Сезон ВНБА 2001 — стал 5-м сезоном женской национальной баскетбольной ассоциации (ВНБА), после окончания которого чемпионом впервые стала команда «Лос-Анджелес Спаркс».

В регулярном сезоне приняло участие 16 клубов, которые выступали и в прошлом. 20 апреля в Сикокасе (штат Нью-Джерси) на драфте ВНБА 2001 года под общим 1-м номером командой «Сиэтл Шторм» была выбрана австралийская центровая Лорен Джексон, ранее выступавшая в женской национальной баскетбольной лиге за «Канберра Кэпиталз». Под 2-м номером на этом драфте клубом «Шарлотт Стинг» была выбрана защитник Келли Миллер из университета Джорджии.

Регулярный сезон стартовал 28 мая матчем между прошлогодним чемпионом командой «Хьюстон Кометс» и клубом «Лос-Анджелес Спаркс», в котором «Спаркс» победили в упорной борьбе со счётом 66:63. 16 июля в TD Уотерхауз-центре в Орландо (штат Флорида) состоялся Матч всех звёзд, в котором команда Запада обыграла команду Востока со счётом 80:72. MVP этого матча второй год подряд была признана центровая «Лос-Анджелес Спаркс» Лиза Лесли, которая за 23 минуты, проведённых на площадке, собрала коллекцию из 20 очков и 9 подборов за команду Запада. Регулярный сезон в том году закончился 14 августа, MVP которого также была признана Лиза Лесли. Наставник клуба «Кливленд Рокерс», Дэн Хьюз, был признан тренером года, а Джеки Стайлз, 4-й номер драфта, из «Портленд Файр» — новичком года. Официально сезон 2001 года завершился 3 сентября, когда «Лос-Анджелес Спаркс» переиграли во второй игре финальной серии до двух побед «Шарлотт Стинг», а MVP финала опять же была признана центровая «Спаркс» Лиза Лесли, которая тем самым сделала своеобразный хет-трик, собрав все три титула MVP в отдельно взятом сезоне, достижение, которое пока так никто и не смог повторить.

Драфт ВНБА 2001 

20 апреля 2001 года в городе Сикокас (штат Нью-Джерси) состоялся драфт ВНБА. Команда «Сиэтл Шторм» под первым номером выбрала австралийку Лорен Джексон. Всего на этом драфте было выбрано 64 баскетболистки, из них 50 из США, 4 из Австралии (Лорен Джексон, Пенни Тэйлор, Кристин Вил, Джей Кинги), 3 из России (Светлана Абросимова, Илона Корстин, Елена Карпова) и по одному из Канады (Тэмми Саттон-Браун), Чехии (Микаэла Павличкова), Белоруссии (Светлана Вольная), Колумбии (Левис Торрес), Бразилии (Келли Сантос), Дании (Энн Ториус) и Финляндии (Тару Туукканен) .

Первая пятёрка драфта:
  Лорен Джексон (Сиэтл Шторм)
  Келли Миллер (Шарлотт Стинг)
  Тамика Кэтчингс (Индиана Фивер)
  Джеки Стайлз (Портленд Файр)
  Рут Райли (Майами Сол)

Регулярный чемпионат 

 И = Игр, В = Выигрышей, П = Поражений, П% = Процент выигранных матчей

Плей-офф

Лидеры сезона по средним показателям за игру

Награды по итогом сезона 

 Самый ценный игрок ЖНБА: Лиза Лесли, Лос-Анджелес Спаркс
 Самый ценный игрок финала: Лиза Лесли, Лос-Анджелес Спаркс
 Новичок года ЖНБА: Джеки Стайлз, Портленд Файр
 Лучший оборонительный игрок: Дебби Блэк, Майами Сол
 Самый прогрессирующий игрок: Жанет Аркейн, Хьюстон Кометс
 Приз за спортивное поведение: Сью Уикс, Нью-Йорк Либерти
 Тренер года: Дэн Хьюз, Кливленд Рокерс

 Первая сборная всех звёзд:
 Ф Кэти Смит (Миннесота Линкс)
 Ф Натали Уильямс (Юта Старз)
 Ц Лиза Лесли (Лос-Анджелес Спаркс)
 З Жанет Аркейн (Хьюстон Кометс)
 З Мерлакия Джонс (Кливленд Рокерс)

 Вторая сборная всех звёзд:'''
 Ф Тина Томпсон (Хьюстон Кометс)
 Ф Чамик Холдскло (Вашингтон Мистикс)
 Ц Иоланда Гриффит (Сакраменто Монархс)
 З Тиша Пенишейру (Сакраменто Монархс)
 З Тамека Диксон (Лос-Анджелес Спаркс)

Примечания

Ссылки 
 
 
 
 

ВНБА в сезоне 2001